AUC puede referirse, entre otros,  a:

 Acuerdo de Unión Civil en Chile.
 Las Autodefensas Unidas de Colombia.
 Bloque Metro de las AUC.
 Bloque Bananero de las AUC.
 La expresión latina Ab urbe condita.  El año 1 de la era cristiana equivale al año 754 AUC (ab Urbe condita, "desde la fundación de la Ciudad" de Roma).
 Área Bajo la Curva.
 Área bajo la curva, integral de la concentración de plasma de un fármaco frente a un intervalo de tiempo definido.
 The American University in Cairo, Universidad Americana en El Cairo.

Siglas